Es bleibt in der Familie steht für: 
 Es bleibt in der Familie, Filmdrama von Fred Schepisi (2003)
 Es bleibt in der Familie (2019), Fernsehfilm von Florian Knittel (2019)